De leerjaren van Duddy Kravitz, een roman uit 1959 van Mordecai Richler
The Apprenticeship of Duddy Kravitz (film), een film uit 1974 van Ted Kotcheff